Станислав Сергеевич Лазоверт (встречаются варианты написания фамилии Лазаверт, Лазовер) — участник заговора убийства Распутина. К преступлению его привлек Владимир Пуришкевич. Станислав Сергеевич был главным врачом санитарного поезда, организованного Пуришкевичем. 

Лазоверт должен быть добавить цианистый калий в предназначенные Распутину пирожные и после убийства констатировать его смерть. Но, как известно, отравить старца не получилось. Согласно одной версии сахар, содержащийся в пирожных, нейтрализовал действие яда. Но другая версия гласит то, что незадолго до своей смерти, Лазоверт признался в письме Феликсу Юсупову, что не смог пойти против своей совести и данной клятвы Гиппократа, поэтому подменил цианистый калий на абсолютно безвредный порошок.

После революции Станислав Лазоверт покинул Россию. Одно время он жил в США, где опубликовал краткие воспоминания об убийстве Распутина. Позже перебрался в Париж.

Скончался Станислав Лазоверт в 1936 году в Париже.

Примечания 

Убийцы Российской империи
Врачи Российской империи